Тарока:

 Тарока — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.
 Тарока — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.